Римма Ма́ркова:
 Маркова, Римма Васильевна (1925—2015) — советская и российская актриса театра и кино.
 Маркова, Римма Мееровна (род. 1951) — российский, шведский поэт и прозаик.